Ба́йкова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Байкова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Байкова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Байкова вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці